Лучано Де Чекко (; род. 2 июня 1988 года, Санта-Фе) — аргентинский волейболист, связующий клуба «Кучине-Лубе» и сборной Аргентины.

Карьера 
Профессиональную спортивную карьеру Лучано Де Чекко начал в 2005 году, год спустя дебютировал в составе сборной Аргентины, принимал участие в чемпионате мира 2006 года, где аргентинцы заняли 13-е место.

В 2007 году Де Чекко завоевал серебряные медали континентального первенства. Этого же успеха аргентинцы добивались в 2009, 2011 и 2013 годах, каждый раз проигрывая в финале принципиальным соперникам из сборной Бразилии.

Также в 2007 году аргентинский связующий выиграл домашний чемпионат, в 2011 году был вице-чемпионом, оба раза в составе команды «Персональ Боливар». В 2010 году, защищая цвета того же клуба, Де Чекко одержал победу в клубном чемпионате Южной Америки.

Выступая за сборную аргентинец несколько раз завоёвывал индивидуальные призы лучшему связующему: в 2011 году он стал лучшим в своем амплуа на соревнованиях Мировой лиги, в том же году был признан лучшим связующим Кубка мира, несмотря на то, что аргентинцы стали там лишь седьмыми.

В 2012 и 2016 годах принимал участие в Олимпийских играх, при этом на Играх в Рио-де-Жанейро он исполнял роль капитана команды. На Токийской Олимпиаде 2020, так же будучи капитаном, привел свою команду к бронзовым медалям и стал лучшим связующим турнира, войдя в символическую сборную. Именно игра Де Чекко по мнению специалистов стала краеугольным камнем успеха довольно скромной сборной Аргентины.

В настоящее время защищает цвета итальянской «Кучине-Лубе».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте FIVB

Волейболисты Аргентины
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ВК «Персонал Боливар»
Игроки ВК «Перуджа»
Игроки ВК «Пьяченца»
Игроки ВК «Динамо-Янтарь»
Игроки ВК «Кучине-Лубе»